New World (engl. ‚Neue Welt‘) steht für:

 New World (Band), australische Band
 New World (Computerspiel), ein MMORPG von Amazon Games (2021)
 New World (Supermarkt), neuseeländische Supermarktkette
 New World Records, US-amerikanisches Musiklabel

Titel in der Musik:
 New World, Lied von Soul Asylum aus dem Album Grave Dancers Union  (1992)
 The New World, Lied von In Flames aus dem Album Colony (Album) (1999)

Filmtitel:
 The New World, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2005
 The New World (2011), estnischer Dokumentarfilm aus dem Jahr 2011
 New World – Zwischen den Fronten, südkoreanischer Spielfilm aus dem Jahr 2013

Siehe auch:
 New Worlds, britisches Science-Fiction-Magazin
 Neue Weltordnung (New World Order)